

Az ábécé
Az evenki ábécét az evenki nyelv írására használják. A cirill íráson alapul, annak egy módosított (az Ӈ-vel kiegészített) változatát használja. Az evenki nyelvnek volt latin betűs változata is.

A ma is használt cirill ábécé, melyet az 1920-as években alakítottak ki, a következő:

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, Ӈ, О, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я

Az ábécé átírása

Hivatkozások

Források
 Transliteration of Non-Roman Scripts
 Omniglot.com

Cirill eredetű ábécék